Donaublick steht für:

 eine Stelle, die freie Sicht auf die Donau bietet
 Donaublick (Gemeinde Stroheim), Ortslage in Stroheim, Bezirk Eferding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Burgstall Donaublick